Andreas Wachter ist der Name folgender Personen:

* Andreas Wachter (Maler) (* 1951), deutscher Maler
 Andreas Wachter (Fußballspieler) (* 1951), deutscher Fußballspieler